

Culture e civiltà 
 Lambayeque, Civiltà preincaiche

Chiesa cattolica 
 Diocesi di Lambayeque, sede della Chiesa cattolica

Geografia 
 Perù:
 Lambayeque, città – capitale 
 Lambayeque, regione 
 Lambayeque, provincia
 Lambayeque, distretto 
 Lambayeque, fiume